Malemort ist der Name mehrerer Orte und eines Wahlkreises in Frankreich:

 Malemort, Gemeinde im Département Corrèze
 Malemort-du-Comtat, Gemeinde im Département Vaucluse
 Malemort-sur-Corrèze, ehemalige Gemeinde im Département Corrèze
 Kanton Malemort, Wahlkreis im Département Corrèze